La Fille du puisatier bezeichnet
 La Fille du puisatier (1940), einen französischen Spielfilm aus dem Jahr 1940
 La fille du puisatier (2011), eine Neuverfilmung des Films von 2011